|-
|(115251)||2003 SS156|| align=right|15,3|| align=right|2,906|| align=right|0,071|| align=right|1,43|| align=right|4,953||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115252)||2003 SK157|| align=right|14,3|| align=right|3,112|| align=right|0,093|| align=right|10,44|| align=right|5,490||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115253)||2003 SN157|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,069|| align=right|3,77|| align=right|4,683||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115254)||2003 SF158|| align=right|15,6|| align=right|2,742|| align=right|0,074|| align=right|15,04|| align=right|4,539||MBA||22. září 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(115255)||2003 SU160|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,031|| align=right|13,19|| align=right|4,199||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115256)||2003 SJ162|| align=right|14,7|| align=right|3,091|| align=right|0,154|| align=right|6,00|| align=right|5,434||MBA||19. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115257)||2003 SO163|| align=right|14,7|| align=right|3,168|| align=right|0,195|| align=right|9,70|| align=right|5,637||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115258)||2003 SD164|| align=right|16,1|| align=right|2,246|| align=right|0,081|| align=right|2,14|| align=right|3,365||MBA||20. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115259)||2003 SK164|| align=right|15,5|| align=right|2,806|| align=right|0,110|| align=right|3,12|| align=right|4,698||MBA||20. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115260)||2003 ST167|| align=right|15,2|| align=right|3,000|| align=right|0,101|| align=right|9,19|| align=right|5,195||MBA||22. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115261)||2003 SE169|| align=right|14,7|| align=right|2,732|| align=right|0,199|| align=right|14,51|| align=right|4,514||MBA||23. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115262)||2003 SB172|| align=right|15,0|| align=right|3,001|| align=right|0,097|| align=right|6,57|| align=right|5,197||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115263)||2003 SN172|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,121|| align=right|4,54|| align=right|3,596||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115264)||2003 SW172|| align=right|16,6|| align=right|2,550|| align=right|0,077|| align=right|1,36|| align=right|4,072||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115265)||2003 SC173|| align=right|16,2|| align=right|2,447|| align=right|0,216|| align=right|5,03|| align=right|3,827||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115266)||2003 SG173|| align=right|15,4|| align=right|3,068|| align=right|0,181|| align=right|5,56|| align=right|5,374||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115267)||2003 SE174|| align=right|16,6|| align=right|2,336|| align=right|0,046|| align=right|5,01|| align=right|3,569||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115268)||2003 SG177|| align=right|15,3|| align=right|3,024|| align=right|0,115|| align=right|3,06|| align=right|5,257||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115269)||2003 SP177|| align=right|16,6|| align=right|2,347|| align=right|0,135|| align=right|2,68|| align=right|3,594||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115270)||2003 SR179|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,094|| align=right|13,61|| align=right|3,638||MBA||19. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115271)||2003 SL180|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,149|| align=right|6,27|| align=right|4,151||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115272)||2003 SU181|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,140|| align=right|6,06|| align=right|3,629||MBA||20. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115273)||2003 SA182|| align=right|15,2|| align=right|2,748|| align=right|0,122|| align=right|9,57|| align=right|4,556||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115274)||2003 SB182|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,151|| align=right|10,28|| align=right|3,424||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115275)||2003 SY182|| align=right|14,8|| align=right|2,995|| align=right|0,148|| align=right|13,70|| align=right|5,183||MBA||21. září 2003||Pla D'Arguines||Pla D'Arguines
|-
|(115276)||2003 SY183|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,136|| align=right|6,94|| align=right|3,542||MBA||21. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115277)||2003 SS185|| align=right|16,3|| align=right|2,619|| align=right|0,041|| align=right|4,10|| align=right|4,238||MBA||22. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115278)||2003 SN186|| align=right|16,2|| align=right|2,703|| align=right|0,077|| align=right|1,83|| align=right|4,442||MBA||22. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115279)||2003 SL188|| align=right|16,1|| align=right|2,320|| align=right|0,079|| align=right|3,46|| align=right|3,533||MBA||22. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115280)||2003 SM188|| align=right|16,5|| align=right|2,279|| align=right|0,076|| align=right|5,63|| align=right|3,440||MBA||22. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115281)||2003 SK189|| align=right|14,9|| align=right|3,147|| align=right|0,129|| align=right|4,21|| align=right|5,581||MBA||22. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115282)||2003 SD190|| align=right|14,5|| align=right|3,088|| align=right|0,127|| align=right|11,39|| align=right|5,427||MBA||24. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115283)||2003 SV190|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,063|| align=right|3,65|| align=right|3,699||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115284)||2003 SO192|| align=right|14,2|| align=right|3,168|| align=right|0,111|| align=right|12,58|| align=right|5,639||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115285)||2003 SB194|| align=right|14,6|| align=right|2,997|| align=right|0,073|| align=right|9,36|| align=right|5,188||MBA||20. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115286)||2003 ST194|| align=right|13,9|| align=right|3,132|| align=right|0,109|| align=right|13,22|| align=right|5,543||MBA||20. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115287)||2003 SU194|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,073|| align=right|6,56|| align=right|4,528||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115288)||2003 SS195|| align=right|16,2|| align=right|2,181|| align=right|0,058|| align=right|5,91|| align=right|3,220||MBA||20. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115289)||2003 ST195|| align=right|14,6|| align=right|3,111|| align=right|0,075|| align=right|8,56|| align=right|5,486||MBA||20. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115290)||2003 SJ197|| align=right|15,4|| align=right|3,104|| align=right|0,242|| align=right|14,43|| align=right|5,468||MBA||21. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115291)||2003 SA198|| align=right|15,7|| align=right|2,757|| align=right|0,013|| align=right|6,92|| align=right|4,578||MBA||21. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115292)||2003 SM198|| align=right|14,0|| align=right|3,239|| align=right|0,017|| align=right|8,80|| align=right|5,829||MBA||21. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115293)||2003 SV198|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,065|| align=right|7,28|| align=right|3,579||MBA||21. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115294)||2003 SB199|| align=right|13,7|| align=right|3,185|| align=right|0,141|| align=right|20,43|| align=right|5,682||MBA||21. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115295)||2003 SB200|| align=right|14,3|| align=right|2,696|| align=right|0,086|| align=right|21,99|| align=right|4,426||MBA||21. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115296)||2003 SK200|| align=right|15,4|| align=right|2,660|| align=right|0,178|| align=right|15,63|| align=right|4,338||MBA||25. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115297)||2003 SQ200|| align=right|13,6|| align=right|3,181|| align=right|0,085|| align=right|22,32|| align=right|5,671||MBA||24. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115298)||2003 SS203|| align=right|15,5|| align=right|2,898|| align=right|0,161|| align=right|2,38|| align=right|4,934||MBA||22. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115299)||2003 SM204|| align=right|14,1|| align=right|3,170|| align=right|0,331|| align=right|23,15|| align=right|5,643||MBA||22. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115300)||2003 SW204|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,169|| align=right|14,23|| align=right|4,187||MBA||22. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115301)||2003 SQ205|| align=right|16,1|| align=right|2,690|| align=right|0,091|| align=right|5,78|| align=right|4,411||MBA||25. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115302)||2003 SU206|| align=right|16,6|| align=right|2,392|| align=right|0,127|| align=right|5,00|| align=right|3,698||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115303)||2003 SM207|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,154|| align=right|2,63|| align=right|3,741||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115304)||2003 SW207|| align=right|16,5|| align=right|2,156|| align=right|0,168|| align=right|3,86|| align=right|3,166||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115305)||2003 SR209|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,040|| align=right|6,27|| align=right|3,587||MBA||24. září 2003||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(115306)||2003 SN210|| align=right|14,2|| align=right|3,069|| align=right|0,049|| align=right|14,88|| align=right|5,375||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115307)||2003 SO210|| align=right|15,1|| align=right|2,785|| align=right|0,149|| align=right|10,84|| align=right|4,647||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115308)||2003 SC211|| align=right|16,8|| align=right|2,275|| align=right|0,134|| align=right|5,51|| align=right|3,430||MBA||24. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115309)||2003 SN211|| align=right|14,0|| align=right|3,098|| align=right|0,057|| align=right|9,84|| align=right|5,453||MBA||25. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115310)||2003 SR213|| align=right|15,4|| align=right|2,912|| align=right|0,072|| align=right|2,32|| align=right|4,969||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115311)||2003 SH214|| align=right|15,9|| align=right|2,945|| align=right|0,061|| align=right|2,97|| align=right|5,052||MBA||26. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(115312)||2003 SP215|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,133|| align=right|2,97|| align=right|3,724||MBA||19. září 2003||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(115313)||2003 SX215|| align=right|14,7|| align=right|3,231|| align=right|0,160|| align=right|2,67|| align=right|5,807||MBA||25. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115314)||2003 SY215|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,160|| align=right|2,10|| align=right|5,461||MBA||25. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115315)||2003 SZ215|| align=right|13,8|| align=right|3,990|| align=right|0,257|| align=right|2,49|| align=right|7,969||HLD||25. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115316)||2003 SK216|| align=right|15,0|| align=right|2,658|| align=right|0,016|| align=right|8,71|| align=right|4,333||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115317)||2003 SZ216|| align=right|15,2|| align=right|2,926|| align=right|0,072|| align=right|2,27|| align=right|5,004||MBA||27. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(115318)||2003 SJ217|| align=right|15,7|| align=right|2,790|| align=right|0,068|| align=right|4,26|| align=right|4,660||MBA||27. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(115319)||2003 SR218|| align=right|16,7|| align=right|2,394|| align=right|0,149|| align=right|2,16|| align=right|3,703||MBA||28. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(115320)||2003 SB219|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,177|| align=right|21,26|| align=right|4,128||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115321)||2003 SK219|| align=right|13,7|| align=right|2,709|| align=right|0,361|| align=right|16,40|| align=right|4,458||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115322)||2003 SM219|| align=right|16,6|| align=right|2,427|| align=right|0,200|| align=right|2,88|| align=right|3,779||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115323)||2003 SO219|| align=right|16,6|| align=right|2,521|| align=right|0,181|| align=right|3,09|| align=right|4,001||MBA||27. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(115324)||2003 SP220|| align=right|15,0|| align=right|2,760|| align=right|0,141|| align=right|9,76|| align=right|4,584||MBA||29. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(115325)||2003 SQ220|| align=right|14,1|| align=right|3,486|| align=right|0,098|| align=right|10,36|| align=right|6,509||MBA||29. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(115326)||2003 SC221|| align=right|14,9|| align=right|2,768|| align=right|0,181|| align=right|2,91|| align=right|4,605||MBA||29. září 2003||Junk Bond||D. Healy
|-
|(115327)||2003 SH222|| align=right|15,9|| align=right|2,692|| align=right|0,024|| align=right|10,25|| align=right|4,417||MBA||27. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(115328)||2003 SR222|| align=right|14,0|| align=right|3,116|| align=right|0,156|| align=right|2,87|| align=right|5,500||MBA||28. září 2003||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(115329)||2003 SY222|| align=right|15,7|| align=right|3,008|| align=right|0,099|| align=right|11,01|| align=right|5,216||MBA||27. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(115330)||2003 SB224|| align=right|16,1|| align=right|2,257|| align=right|0,168|| align=right|9,69|| align=right|3,391||MBA||22. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115331) Shrylmiles||2003 SL224|| align=right|15,7|| align=right|2,800|| align=right|0,174|| align=right|14,64|| align=right|4,685||MBA||29. září 2003||Junk Bond||D. Healy
|-
|(115332)||2003 SR224|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,188|| align=right|2,85|| align=right|3,679||MBA||28. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115333)||2003 SV225|| align=right|17,2|| align=right|2,177|| align=right|0,207|| align=right|0,39|| align=right|3,211||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115334)||2003 SX225|| align=right|15,5|| align=right|2,927|| align=right|0,113|| align=right|0,84|| align=right|5,006||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115335)||2003 SZ225|| align=right|15,1|| align=right|2,796|| align=right|0,094|| align=right|2,62|| align=right|4,675||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115336)||2003 SF226|| align=right|15,9|| align=right|2,456|| align=right|0,145|| align=right|5,14|| align=right|3,847||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115337)||2003 SG226|| align=right|14,8|| align=right|3,114|| align=right|0,220|| align=right|5,18|| align=right|5,494||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115338)||2003 SH226|| align=right|15,6|| align=right|2,750|| align=right|0,067|| align=right|5,31|| align=right|4,559||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115339)||2003 SK226|| align=right|16,4|| align=right|2,286|| align=right|0,125|| align=right|3,75|| align=right|3,455||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115340)||2003 SL226|| align=right|14,3|| align=right|3,894|| align=right|0,065|| align=right|1,88|| align=right|7,684||HLD||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115341)||2003 SS226|| align=right|15,0|| align=right|2,863|| align=right|0,040|| align=right|7,83|| align=right|4,844||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115342)||2003 SO227|| align=right|15,7|| align=right|2,665|| align=right|0,010|| align=right|3,09|| align=right|4,350||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115343)||2003 SS228|| align=right|16,0|| align=right|2,696|| align=right|0,013|| align=right|3,51|| align=right|4,426||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115344)||2003 SV228|| align=right|16,4|| align=right|2,293|| align=right|0,174|| align=right|6,17|| align=right|3,471||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115345)||2003 SB229|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,127|| align=right|2,11|| align=right|3,652||MBA||27. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115346)||2003 SY230|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,081|| align=right|7,03|| align=right|3,570||MBA||24. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115347)||2003 SS232|| align=right|15,6|| align=right|2,642|| align=right|0,108|| align=right|5,65|| align=right|4,295||MBA||24. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115348)||2003 SW233|| align=right|14,3|| align=right|3,146|| align=right|0,210|| align=right|16,46|| align=right|5,580||MBA||25. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115349)||2003 SR234|| align=right|14,6|| align=right|3,177|| align=right|0,327|| align=right|21,21|| align=right|5,661||MBA||25. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115350)||2003 SW234|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,304|| align=right|16,38|| align=right|5,477||MBA||25. září 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(115351)||2003 SA235|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,208|| align=right|5,35|| align=right|3,543||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115352)||2003 SX240|| align=right|15,2|| align=right|3,104|| align=right|0,191|| align=right|3,81|| align=right|5,468||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115353)||2003 SJ244|| align=right|14,0|| align=right|3,135|| align=right|0,039|| align=right|9,36|| align=right|5,549||MBA||25. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115354)||2003 SW244|| align=right|16,4|| align=right|2,567|| align=right|0,153|| align=right|7,90|| align=right|4,111||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115355)||2003 SQ246|| align=right|15,0|| align=right|3,112|| align=right|0,200|| align=right|0,62|| align=right|5,489||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115356)||2003 SD247|| align=right|15,9|| align=right|2,908|| align=right|0,050|| align=right|2,28|| align=right|4,958||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115357)||2003 SS249|| align=right|16,6|| align=right|2,323|| align=right|0,182|| align=right|1,79|| align=right|3,539||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115358)||2003 SY249|| align=right|15,8|| align=right|2,376|| align=right|0,073|| align=right|6,57|| align=right|3,662||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115359)||2003 SA250|| align=right|14,8|| align=right|2,937|| align=right|0,082|| align=right|0,89|| align=right|5,032||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115360)||2003 SJ250|| align=right|14,0|| align=right|3,047|| align=right|0,116|| align=right|10,40|| align=right|5,318||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115361)||2003 SL250|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,228|| align=right|6,32|| align=right|3,582||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115362)||2003 SN250|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,178|| align=right|5,25|| align=right|3,335||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115363)||2003 SZ250|| align=right|16,5|| align=right|2,414|| align=right|0,111|| align=right|4,95|| align=right|3,751||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115364)||2003 SC251|| align=right|15,5|| align=right|2,837|| align=right|0,040|| align=right|2,78|| align=right|4,778||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115365)||2003 SE251|| align=right|16,1|| align=right|2,248|| align=right|0,041|| align=right|2,49|| align=right|3,370||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115366)||2003 SL251|| align=right|14,9|| align=right|3,171|| align=right|0,098|| align=right|2,68|| align=right|5,646||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115367)||2003 SP251|| align=right|16,3|| align=right|2,320|| align=right|0,248|| align=right|1,52|| align=right|3,532||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115368)||2003 SZ251|| align=right|15,3|| align=right|2,699|| align=right|0,145|| align=right|13,94|| align=right|4,435||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115369)||2003 SS252|| align=right|14,2|| align=right|3,104|| align=right|0,119|| align=right|5,43|| align=right|5,467||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115370)||2003 SX254|| align=right|16,2|| align=right|2,602|| align=right|0,129|| align=right|4,05|| align=right|4,195||MBA||27. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115371)||2003 SU255|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,200|| align=right|3,69|| align=right|4,519||MBA||27. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115372)||2003 SA256|| align=right|16,8|| align=right|2,379|| align=right|0,189|| align=right|1,61|| align=right|3,669||MBA||27. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115373)||2003 SA259|| align=right|15,9|| align=right|2,893|| align=right|0,042|| align=right|1,28|| align=right|4,921||MBA||28. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115374)||2003 SC259|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,177|| align=right|2,73|| align=right|3,650||MBA||28. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115375)||2003 SG259|| align=right|15,7|| align=right|2,853|| align=right|0,070|| align=right|1,35|| align=right|4,817||MBA||28. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115376)||2003 SH262|| align=right|16,7|| align=right|2,240|| align=right|0,114|| align=right|6,55|| align=right|3,352||MBA||27. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115377)||2003 SA270|| align=right|14,8|| align=right|3,067|| align=right|0,069|| align=right|9,99|| align=right|5,369||MBA||24. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115378)||2003 SO270|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,182|| align=right|14,61|| align=right|4,247||MBA||25. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115379)||2003 SE271|| align=right|15,0|| align=right|3,089|| align=right|0,079|| align=right|9,49|| align=right|5,428||MBA||25. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115380)||2003 SJ271|| align=right|14,1|| align=right|3,962|| align=right|0,154|| align=right|10,11|| align=right|7,885||HLD||25. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115381)||2003 SV272|| align=right|16,2|| align=right|2,567|| align=right|0,236|| align=right|19,99|| align=right|4,112||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115382)||2003 SD273|| align=right|14,3|| align=right|3,054|| align=right|0,112|| align=right|11,37|| align=right|5,335||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115383)||2003 SF274|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,205|| align=right|23,91|| align=right|3,551||MBA||28. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115384)||2003 SG275|| align=right|16,1|| align=right|2,401|| align=right|0,119|| align=right|3,30|| align=right|3,720||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115385)||2003 SH275|| align=right|15,0|| align=right|3,164|| align=right|0,120|| align=right|5,54|| align=right|5,628||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115386)||2003 SP275|| align=right|16,5|| align=right|2,289|| align=right|0,030|| align=right|4,15|| align=right|3,463||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115387)||2003 SY275|| align=right|16,6|| align=right|2,565|| align=right|0,094|| align=right|1,63|| align=right|4,107||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115388)||2003 SN278|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,142|| align=right|5,99|| align=right|3,649||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115389)||2003 SU278|| align=right|15,3|| align=right|2,683|| align=right|0,064|| align=right|5,72|| align=right|4,394||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115390)||2003 SR279|| align=right|14,6|| align=right|2,899|| align=right|0,156|| align=right|14,69|| align=right|4,935||MBA||17. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115391)||2003 SG280|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,247|| align=right|4,28|| align=right|3,696||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115392)||2003 SM283|| align=right|13,8|| align=right|3,225|| align=right|0,033|| align=right|10,62|| align=right|5,792||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115393)||2003 SW284|| align=right|15,7|| align=right|2,363|| align=right|0,041|| align=right|5,47|| align=right|3,631||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115394)||2003 SA286|| align=right|15,7|| align=right|2,762|| align=right|0,089|| align=right|11,05|| align=right|4,588||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115395)||2003 SR286|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,081|| align=right|10,71|| align=right|5,451||MBA||21. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115396)||2003 SA287|| align=right|15,4|| align=right|2,987|| align=right|0,243|| align=right|13,71|| align=right|5,161||MBA||29. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115397)||2003 SN288|| align=right|17,3|| align=right|2,161|| align=right|0,125|| align=right|2,57|| align=right|3,176||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115398)||2003 SF290|| align=right|15,6|| align=right|2,635|| align=right|0,127|| align=right|6,32|| align=right|4,276||MBA||28. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115399)||2003 SD291|| align=right|15,1|| align=right|2,955|| align=right|0,128|| align=right|1,14|| align=right|5,078||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115400)||2003 SJ291|| align=right|15,2|| align=right|2,917|| align=right|0,051|| align=right|1,78|| align=right|4,982||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115401)||2003 SK291|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,043|| align=right|1,01|| align=right|3,419||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115402)||2003 SR291|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,082|| align=right|6,56|| align=right|3,540||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115403)||2003 SA292|| align=right|15,4|| align=right|2,784|| align=right|0,115|| align=right|8,30|| align=right|4,644||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115404)||2003 SA293|| align=right|15,9|| align=right|2,603|| align=right|0,260|| align=right|4,37|| align=right|4,198||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115405)||2003 SX293|| align=right|15,7|| align=right|2,678|| align=right|0,068|| align=right|6,94|| align=right|4,382||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115406)||2003 SK294|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,149|| align=right|6,35|| align=right|3,356||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115407)||2003 ST294|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,169|| align=right|4,92|| align=right|3,562||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115408)||2003 SU294|| align=right|15,1|| align=right|2,624|| align=right|0,229|| align=right|26,54|| align=right|4,250||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115409)||2003 SW294|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,185|| align=right|3,09|| align=right|3,789||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115410)||2003 SN296|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,070|| align=right|13,28|| align=right|4,334||MBA||29. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115411)||2003 SB297|| align=right|14,3|| align=right|3,109|| align=right|0,122|| align=right|11,08|| align=right|5,480||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115412)||2003 SN297|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,280|| align=right|21,08|| align=right|3,673||MBA||18. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115413)||2003 SA299|| align=right|14,7|| align=right|3,103|| align=right|0,104|| align=right|15,24|| align=right|5,466||MBA||29. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115414)||2003 SG299|| align=right|15,0|| align=right|2,459|| align=right|0,191|| align=right|12,81|| align=right|3,855||MBA||29. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115415)||2003 SJ299|| align=right|14,6|| align=right|2,594|| align=right|0,251|| align=right|11,53|| align=right|4,177||MBA||29. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115416)||2003 SP299|| align=right|13,4|| align=right|3,195|| align=right|0,192|| align=right|14,49|| align=right|5,710||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115417)||2003 SR299|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,142|| align=right|12,04|| align=right|3,549||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115418)||2003 SY301|| align=right|16,0|| align=right|2,408|| align=right|0,086|| align=right|4,36|| align=right|3,736||MBA||17. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115419)||2003 SG305|| align=right|15,5|| align=right|2,331|| align=right|0,139|| align=right|12,01|| align=right|3,558||MBA||17. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115420)||2003 SJ306|| align=right|15,3|| align=right|2,728|| align=right|0,198|| align=right|14,09|| align=right|4,506||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115421)||2003 SN306|| align=right|15,4|| align=right|2,242|| align=right|0,110|| align=right|6,46|| align=right|3,356||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115422)||2003 SM307|| align=right|14,2|| align=right|3,231|| align=right|0,102|| align=right|16,23|| align=right|5,806||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115423)||2003 SG308|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,053|| align=right|21,10|| align=right|4,157||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115424)||2003 SE310|| align=right|16,3|| align=right|2,431|| align=right|0,205|| align=right|3,35|| align=right|3,790||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115425)||2003 SH310|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,102|| align=right|4,57|| align=right|5,726||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115426)||2003 SP311|| align=right|16,3|| align=right|2,720|| align=right|0,071|| align=right|2,68|| align=right|4,485||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115427)||2003 SG312|| align=right|16,6|| align=right|2,350|| align=right|0,236|| align=right|13,04|| align=right|3,601||MBA||30. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115428)||2003 SH313|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,149|| align=right|14,76|| align=right|4,105||MBA||18. září 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(115429)||2003 SB315|| align=right|14,5|| align=right|3,145|| align=right|0,241|| align=right|18,05|| align=right|5,576||MBA||17. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115430)||2003 SF315|| align=right|15,0|| align=right|2,681|| align=right|0,086|| align=right|22,19|| align=right|4,389||MBA||26. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115431)||2003 TJ1|| align=right|15,6|| align=right|2,633|| align=right|0,146|| align=right|14,61|| align=right|4,272||MBA||4. října 2003||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(115432)||2003 TQ2|| align=right|14,1|| align=right|3,144|| align=right|0,071|| align=right|9,91|| align=right|5,574||MBA||1. října 2003||Goodricke-Pigott||J. W. Kessel
|-
|(115433)||2003 TS2|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,177|| align=right|3,21|| align=right|5,429||MBA||2. října 2003||Goodricke-Pigott||J. W. Kessel
|-
|(115434)||2003 TU2|| align=right|15,9|| align=right|2,736|| align=right|0,080|| align=right|5,36|| align=right|4,525||MBA||5. října 2003||Goodricke-Pigott||V. Reddy
|-
|(115435)||2003 TM4|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,171|| align=right|27,72|| align=right|3,488||MBA||6. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115436)||2003 TU4|| align=right|15,3|| align=right|2,662|| align=right|0,143|| align=right|6,25|| align=right|4,343||MBA||1. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115437)||2003 TG5|| align=right|16,1|| align=right|2,368|| align=right|0,187|| align=right|3,30|| align=right|3,643||MBA||2. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115438)||2003 TE6|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,043|| align=right|7,70|| align=right|3,444||MBA||1. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115439)||2003 TN6|| align=right|15,2|| align=right|2,955|| align=right|0,156|| align=right|14,61|| align=right|5,078||MBA||1. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115440)||2003 TV6|| align=right|12,5|| align=right|3,970|| align=right|0,167|| align=right|14,30|| align=right|7,909||HLD||1. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115441)||2003 TO7|| align=right|13,7|| align=right|3,203|| align=right|0,082|| align=right|22,37|| align=right|5,731||MBA||1. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115442)||2003 TS7|| align=right|15,8|| align=right|2,752|| align=right|0,117|| align=right|10,72|| align=right|4,564||MBA||1. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115443)||2003 TK8|| align=right|14,3|| align=right|2,678|| align=right|0,141|| align=right|13,59|| align=right|4,381||MBA||2. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115444)||2003 TU8|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,072|| align=right|7,02|| align=right|3,680||MBA||3. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115445)||2003 TF9|| align=right|14,9|| align=right|3,085|| align=right|0,100|| align=right|11,43|| align=right|5,418||MBA||4. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115446)||2003 TK9|| align=right|16,6|| align=right|2,215|| align=right|0,099|| align=right|7,13|| align=right|3,297||MBA||5. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115447)||2003 TM9|| align=right|16,2|| align=right|2,443|| align=right|0,200|| align=right|3,41|| align=right|3,818||MBA||5. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115448)||2003 TU9|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,184|| align=right|18,49|| align=right|4,482||MBA||14. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115449) Robson||2003 TG10|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,113|| align=right|5,04|| align=right|4,544||MBA||14. října 2003||New Milford||John J. McCarthy Observatory
|-
|(115450)||2003 TK10|| align=right|15,1|| align=right|2,525|| align=right|0,176|| align=right|15,12|| align=right|4,011||MBA||15. října 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(115451)||2003 TZ10|| align=right|15,3|| align=right|3,026|| align=right|0,158|| align=right|1,99|| align=right|5,263||MBA||15. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115452)||2003 TB11|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,153|| align=right|15,00|| align=right|4,636||MBA||14. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115453)||2003 TL11|| align=right|15,1|| align=right|2,786|| align=right|0,067|| align=right|3,32|| align=right|4,649||MBA||14. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115454)||2003 TF12|| align=right|15,7|| align=right|3,101|| align=right|0,216|| align=right|3,25|| align=right|5,459||MBA||14. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115455)||2003 TL12|| align=right|13,9|| align=right|2,794|| align=right|0,105|| align=right|30,34|| align=right|4,670||MBA||14. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115456)||2003 TD13|| align=right|15,2|| align=right|2,584|| align=right|0,114|| align=right|28,97|| align=right|4,153||MBA||9. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115457)||2003 TU13|| align=right|16,4|| align=right|1,919|| align=right|0,054|| align=right|20,51|| align=right|2,658||MBA||5. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115458)||2003 TN14|| align=right|14,7|| align=right|3,124|| align=right|0,032|| align=right|7,86|| align=right|5,522||MBA||14. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115459)||2003 TG15|| align=right|16,4|| align=right|2,605|| align=right|0,062|| align=right|4,37|| align=right|4,203||MBA||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115460)||2003 TL15|| align=right|15,3|| align=right|2,767|| align=right|0,119|| align=right|6,09|| align=right|4,601||MBA||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115461)||2003 TO15|| align=right|15,1|| align=right|3,136|| align=right|0,234|| align=right|18,92|| align=right|5,554||MBA||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115462)||2003 TZ15|| align=right|16,3|| align=right|2,680|| align=right|0,230|| align=right|11,06|| align=right|4,388||MBA||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115463)||2003 TF16|| align=right|14,0|| align=right|3,937|| align=right|0,249|| align=right|5,57|| align=right|7,810||HLD||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115464)||2003 TO16|| align=right|16,6|| align=right|2,294|| align=right|0,164|| align=right|2,45|| align=right|3,474||MBA||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115465)||2003 TM17|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,083|| align=right|7,55|| align=right|3,583||MBA||15. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115466)||2003 TM19|| align=right|15,9|| align=right|2,356|| align=right|0,155|| align=right|4,16|| align=right|3,616||MBA||15. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115467)||2003 TW19|| align=right|14,6|| align=right|2,754|| align=right|0,061|| align=right|4,67|| align=right|4,571||MBA||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115468)||2003 TX20|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,147|| align=right|4,70|| align=right|5,320||MBA||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115469)||2003 TZ31|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,127|| align=right|2,09|| align=right|3,476||MBA||1. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115470)||2003 TE57|| align=right|14,7|| align=right|2,602|| align=right|0,098|| align=right|13,79|| align=right|4,198||MBA||5. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115471)||2003 UA1|| align=right|14,7|| align=right|3,122|| align=right|0,138|| align=right|4,21|| align=right|5,516||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115472)||2003 UD3|| align=right|15,5|| align=right|3,022|| align=right|0,046|| align=right|2,77|| align=right|5,253||MBA||16. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115473)||2003 UP3|| align=right|16,4|| align=right|1,920|| align=right|0,071|| align=right|24,24|| align=right|2,659||MBA||17. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115474)||2003 UE4|| align=right|14,4|| align=right|2,934|| align=right|0,158|| align=right|20,53|| align=right|5,026||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115475)||2003 UV4|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,093|| align=right|22,63|| align=right|4,251||MBA||17. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115476)||2003 UF7|| align=right|16,4|| align=right|1,931|| align=right|0,114|| align=right|22,87|| align=right|2,682||MBA||18. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115477)||2003 UK8|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,106|| align=right|7,40|| align=right|4,402||MBA||19. října 2003||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(115478)||2003 UT8|| align=right|16,2|| align=right|1,901|| align=right|0,060|| align=right|20,78|| align=right|2,620||MBA||16. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115479)||2003 UP10|| align=right|14,6|| align=right|3,121|| align=right|0,168|| align=right|18,26|| align=right|5,512||MBA||19. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115480)||2003 UC11|| align=right|15,0|| align=right|2,635|| align=right|0,109|| align=right|3,88|| align=right|4,276||MBA||19. října 2003||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(115481)||2003 UG12|| align=right|16,6|| align=right|2,203|| align=right|0,088|| align=right|1,07|| align=right|3,268||MBA||20. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115482)||2003 UV14|| align=right|15,4|| align=right|2,789|| align=right|0,045|| align=right|2,76|| align=right|4,657||MBA||16. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115483)||2003 UJ16|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,146|| align=right|3,25|| align=right|5,416||MBA||16. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115484)||2003 UL19|| align=right|14,8|| align=right|2,727|| align=right|0,139|| align=right|8,70|| align=right|4,502||MBA||20. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115485)||2003 UR19|| align=right|15,7|| align=right|2,518|| align=right|0,097|| align=right|12,28|| align=right|3,995||MBA||22. října 2003||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(115486)||2003 UN20|| align=right|16,8|| align=right|2,202|| align=right|0,048|| align=right|8,19|| align=right|3,268||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115487)||2003 UK21|| align=right|14,9|| align=right|2,883|| align=right|0,091|| align=right|5,51|| align=right|4,896||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115488)||2003 UL21|| align=right|12,9|| align=right|3,172|| align=right|0,148|| align=right|22,39|| align=right|5,650||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(115489)||2003 UO21|| align=right|15,9|| align=right|2,445|| align=right|0,103|| align=right|5,87|| align=right|3,822||MBA||18. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115490)||2003 UQ21|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,105|| align=right|6,30|| align=right|3,343||MBA||20. října 2003||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(115491)||2003 UT21|| align=right|14,7|| align=right|3,172|| align=right|0,207|| align=right|13,99|| align=right|5,649||MBA||21. října 2003||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(115492)||2003 UR22|| align=right|14,3|| align=right|3,188|| align=right|0,086|| align=right|14,62|| align=right|5,691||MBA||23. října 2003||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(115493)||2003 UP23|| align=right|17,0|| align=right|2,385|| align=right|0,154|| align=right|0,49|| align=right|3,683||MBA||22. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(115494)||2003 UW24|| align=right|15,3|| align=right|2,972|| align=right|0,132|| align=right|10,11|| align=right|5,122||MBA||17. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115495)||2003 UD25|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,178|| align=right|3,50|| align=right|3,557||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115496)||2003 UF26|| align=right|14,7|| align=right|3,235|| align=right|0,138|| align=right|3,34|| align=right|5,817||MBA||24. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115497)||2003 UG26|| align=right|15,0|| align=right|3,045|| align=right|0,107|| align=right|2,70|| align=right|5,312||MBA||24. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(115498)||2003 UN26|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,130|| align=right|5,76|| align=right|3,691||MBA||25. října 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(115499)||2003 UO26|| align=right|17,5|| align=right|2,559|| align=right|0,224|| align=right|5,52|| align=right|4,093||MBA||25. října 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(115500)||2003 UC27|| align=right|16,0|| align=right|2,784|| align=right|0,163|| align=right|12,47|| align=right|4,644||MBA||23. října 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek